Az 1956. évi nyári olimpiai játékokon a kosárlabdatornát november 23. és december 1. között rendezték. A tornán 15 nemzet csapata vett részt.

Éremtáblázat 
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Érmesek

Lebonyolítás 
A 15 csapatot 3 darab 4 csapatos és 1 darab 3 csapatos csoportba osztották. Körmérkőzések döntötték el a csoportkör végeredményét, ahonnan az első két helyezett jutott a középdöntőbe. A csoportok utolsó két helyezettjei a 9–15. helyért játszhattak tovább.

A nyolc továbbjutó a középdöntőben két csoportot alkotott, ahol ismét körmérkőzéseket játszottak, ugyanígy a 9–15. helyért zajló küzdelmekben is két csoport volt, de az egyikben csak 3 csapat szerepelt. A középdöntőkből az első két helyezett jutott tovább az elődöntőbe, az elődöntő győztesei játszhattak a döntőben, a vesztesek a bronzéremért mérkőzhettek.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Középdöntő

E csoport

F csoport

A 9–15. helyért

G csoport

H csoport

Egyenes kieséses szakasz

A 13–15. helyért

A 13. helyért

A 9–12. helyért

A 11. helyért

A 9. helyért

Az 5–8. helyért

A 7. helyért

Az 5. helyért

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

Végeredmény

Források 

1956
Kosárlabda